To the Last Man (1923), een film van Victor Fleming
To the Last Man (1933), een film van Henry Hathaway
To the Last Man (2008), een film van Ben Leon, Chris Ward en Tony Dimarco